Виталий Андреевич Дудин (род. 6 сентября 1943, дер. Ощурята, Пермская область, РСФСР, СССР) — советский и белорусский кинорежиссёр, , сценарист.

Биография 
Окончил строительное училище в Губахе (1960), Московский государственный университет культуры и искусств (заочно) (1965), Пермское культпросветучилище (1968), Белорусский государственный театрально-художественный институт (1976, мастерская театральной режиссуры Аллы Корбут), ВКСР (1979, мастерская Н. Михалкова).

В 1961—1977 работал руководителем драмкружков, директором, режиссёром в Домах культуры.

Фильмография

Сценарист 
 1988 — Повестка в суд

Роли в кино 
 1992 — Прощальные гастроли (Россия, Белоруссия)
 1996 — Птицы без гнезд (Белоруссия)

Режиссёр 
 1979 — Удивительные приключения Дениса Кораблева
 1979 — Первой по росе прошла красавица
 1981 — Все деньги с кошельком
 1982 — Иван
 1982 — Матрос Железняк
 1988 — Повестка в суд
 1989 — Под небом голубым...
 1991 — Бес
 1992 — Прощальные гастроли
 1996 — Птицы без гнезд
 1998 — Три женщины и мужчина
 2009 — Кадет
 2011 — На перепутье

Примечания

Ссылки 
 Беларусьфильм — Кадет
 Виталий Дудин 

Выпускники Белорусской академии искусств
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров